Riparia, femenino de ripario, puede referirse a:
 Uno de los nombres vulgares de Vitis vinifera.
 Lo relativo a la ribera, especialmente la vegetación de ribera (bosque ripario o de ribera).
 Riparia, género de aves paseriformes.
 El ripario o riparium es un diseño paisajismo acuático en el que donde se reproduce un hábitat de ribera.